Andrei Seliwanow ist der Name folgender Personen:

* Andrei Nikolajewitsch Seliwanow (1847–1917), russischer General 
 Andrei Wladimirowitsch Seliwanow (* 1967), russischer Schachfunktionär und Schachkomponist